Calle Colón o Colom es el nombre de varias vías españolas:

Calle Colón en Palma de Mallorca;
Calle Colón en Almería;

Calle Colón en Cáceres;
Calle Colón en La Coruña;
Calle Colón en Cuenca;
Calle Colón en Jaén;
Calle Colón en León;
Calle Colón en Madrid;
Calle Colón en Málaga;
Calle Colón en Orense;
Calle Colón en Palencia;
Calle Colón en Segovia;
Calle Colón en Valencia;

Calle Colón en Valladolid;

Calle Colón en Zamora;

Relacionadas
Calle Colón de Larreátegui en Bilbao;